Ewa Miszewska – brydżystka;
 Ewa Miszewska – organizatorka i komendantka Pomocniczej Morskiej Służby Kobiet.